Mostek bezeichnet

Orte in Polen:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Mostek (Piecki), Ort im Powiat Mrągowski, bis 1945: Kleinbrück, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Kleinpolen:
 Mostek (Gołcza), Ort im Powiat Miechowski
 Woiwodschaft Podlachien:
 Mostek (Hajnówka), Ort im Powiat Hajnowski
 Mostek (Wasilków, Kolonia), Ort im Powiat Białystocki
 Mostek (Wasilków, Osada), Ort im Powiat Białystocki

Orte in Tschechien:
Gemeinde im Okres Trutnov,  siehe Mostek
Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí, siehe Mostek nad Orlicí
Ortsteil der Gemeinde Dolní Hrachovice, Okres Tábor
Ortsteil der Gemeinde  Rybník nad Radbuzou, Okres Domažlice, siehe Mostek (Rybník nad Radbuzou)
Wüstung in der Gemeinde Křižovatka, Okres Cheb
Přední Mostek, Ortslage von Mostek, Okres Trutnov
Zadní Mostek, Ortslage von Mostek, Okres Trutnov

Sonstiges:
 Mostek (Unternehmen), früherer Halbleiterhersteller